Speien steht für

 Erbrechen, schwallartige Entleerung des Magen- oder Speiseröhreninhaltes entgegen der natürlichen Richtung durch die Speiseröhre und den Mund
 Spucken, siehe Speichel
 Wasserspeier, architektonische Elemente, oftmals Rohre oder Röhren, zur Wasserableitung an den Traufrinnen der Dächer, häufig auch verzierte Öffnungen kunstvoller Brunnenanlagen